

Май 
 1 мая — Сигизмунд, король бургундов (516—524), католический святой.

Июнь 
 21 июня — Хлодомер, король франков (511—524).

Июль 
 12 июля — Вивентиол Лионский, епископ Лионский (514—524), раннехристианский католический святой.

Октябрь 
 25 октября — Боэций, римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог, святой католической Церкви.

Ноябрь 
 29 ноября — Акуль-Мо-Наб I, правитель Баакульского царства майя со столицей в Лакам-Ха (Паленке) (501—524).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Юйцзюлюй Поломэнь, каган жужаней (521—524).

0524
Умершие в 524 году